Cazzano Sant'Andrea, commune de la province de Bergame, Lombardie
 Cazzano di Tramigna, commune de la province de Vérone, Vénétie
Toponymie italienne